Japonska Formula 3000 sezona 1993 je bila sedmo prvenstvo Japonske Formule 3000.

Rezultati

Dirkači 

1993 v športu
1993